Miedzno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Miedzno, Ort in der Landgemeinde Osie, Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Osie
 Rezerwat przyrody Miedzno, ein Naturreservat bei Miedzno
 Miedzno, Ort in der Landgemeinde Karsin, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Karsin
 Miedzno, Siedlung in der Landgemeinde Karsin, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Kobylnica
 Miedzno, Ort in der Landgemeinde Sławoborze, Woiwodschaft Westpommern; siehe Sławoborze #Gmina Sławoborze

Siehe auch:
 Miedźno
 Miedźna